Nullpunkt bezeichnet:

 Nullpunkt, einen speziellen Bezugs- oder Referenzpunkt für Berechnungen, Messungen oder Darstellungen mit Koordinatenachsen
 Nullpunkt (Film), einen deutschen Kurzfilm aus dem Jahr 2010
 Nullpunkt (Roman), ein Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Lincoln Child
 Nullpunkt (Harz), Ort im Harz

Siehe auch